Antena puede hacer referencia a:

 Antena, un dispositivo capaz de emitir o recibir ondas de radio.
 Antena, apéndice sensorial de los artrópodos.
 Antena, primer álbum de estudio de la banda de rock alternativo mexicana Zurdok.